Полиграф:
 Диграф — составной письменный знак, состоящий из двух букв.
 Триграф — составной письменный знак, состоящий из трёх букв.
 Тетраграф — последовательность из четырёх букв, обозначающая одну фонему.
 Пентаграф — последовательность из пяти букв, обозначающая одну фонему.
 Гексаграф — составной письменный знак, состоящий из шести букв.
 Гептаграф — составной письменный знак, состоящий из семи букв.